Рекомачи има више значења:

 Рекомачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекомачи, Ерекомачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекомачи (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику